Dans le domaine militaire,  peut désigner :



Empire allemand 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)

Allemagne nazie 

  Panzerdivision

  d'infanterie (25. Panzergrenadier-Division)
  SS (hongroise )

Corée du Sud

Espagne

République d'Espagne

d'infanterie

aéroportée

  d'infanterie motorisée, anciennement appelée  d'infanterie
  parachutiste

d'infanterie

Italie 

  d'infanterie Bologna

de l'armée impériale

Empire ottoman

d'infanterie

d'infanterie

Syrie 

  du contre-terrorisme (ex-)

Union soviétique

